Marc Bernaus Cano (Nascido em 2 de Fevereiro de 1977, em Andorra-a-Velha) é um ex-futebolista andorrano que atuava na posição de lateral-esquerdo.

Estatísticas na Seleção Nacional 

Naturais de Andorra-a-Velha
Futebolistas de Andorra
Futebolistas do Club Polideportivo Ejido
Futebolistas do Futbol Club Barcelona B
Futebolistas do Terrassa Futbol Club
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona
Futebolistas da Unión Deportiva Las Palmas
Futebolistas do Getafe Club de Fútbol
Futebolistas do Girona Futbol Club
Jogadores da Seleção Andorrana de Futebol